SOP peut désigner : 
 le syndicat des opérateurs postaux
 la structure des opportunités politiques